Das Bausch & Lomb Championships 2003 war ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Tier II im Rahmen der WTA Tour 2003. Das Sandplatzturnier auf Amelia Island fand vom 12. bis 20. April 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Fernandina Beach